Cola este un termen generic pentru băuturile carbogazoase cu conținut de cafeină. Termenul de cola se mai poate referi la:

Cola, gen de arbori tropicali din familia Malvaceae
Coca-Cola, băutură răcoritoare obținută din frunze de coca

Vezi și 
Peninsula Kola